MWAA ist die Abkürzung von:

 Metropolitan Washington Airports Authority
 Michailowskaja wojennaja artillerijskaja akademija (, wiss. Transliteration ), russ. Abk. МВАА (wiss. Transliteration ), der nach Michael Pawlowitsch Romanow benannten Michailow Militär-Akademie der Artillerie (bzw. Michael-Artillerie-Akademie) in Sankt Petersburg

Abkürzung